Pferdeberg ist der Name mehrerer Berge:

 Pferdeberg (Thüringer Wald), 804 m
 Pferdeberg (Zittauer Gebirge), 545 m
 Pferdeberg (Mittelherwigsdorf), 405,5 m
 Pferdeberg (Kirchgandern), 304,6 m
 Pferdeberg (Eichsfeld), 280 m